Сборная Барбадоса по футболу () — национальная футбольная сборная, представляющая Барбадос в международных матчах по футболу. Контролируется Футбольной ассоциацией Барбадоса.

Ряд сильнейших игроков родились и выросли в Великобритании и были привлечены в состав сборной Барбадоса уже состоявшимися профессионалами, как например защитник «Уиган Атлетик» Эммерсон Бойс или атакующий полузащитник Пол Ифилл, выступавший за «Миллуолл» и «Шеффилд Юнайтед». Большая часть игроков национальной сборной выступает в национальном первенстве.

Чемпионат мира 
 1930 — 1974 — не участвовала
 1978 — не прошла квалификацию
 1982 — не участвовала
 1986 — снялась с турнира
 1990 — не участвовала
 1994 — 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1963—1973 — не участвовала
 1977 — не прошла квалификацию
 1981 — снялась с турнира
 1985—1989 — не участвовала
 1991 — не участвовала
 1993 — 2021 — не прошла квалификацию

Известные футболисты 

 Эммерсон Бойс
 Пол Ифилл
 Марк Маккаммон

См. также 
 Футбольный матч Барбадос — Гренада (1994)

Примечания

Ссылки 
 Сайт футбольной ассоциации Барбадоса
 Сборная Барбадоса на сайте ФИФА

 
Барбадос
Футбол в Барбадосе